Schrödl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schrödl (1820–1906), österreichischer Maler
 Karin Schrödl (* 1964), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Karlheinz Schrödl (* 1937), österreichischer Komponist und Richter
 Leopold Schrödl (1841–1908), österreichischer Bildhauer
 Manfred Schrödl (* 1958), österreichischer Universitätsprofessor für Elektrotechnik, Erfinder und Unternehmer
 Michael Schrödl, deutscher Meeresbiologe und Buchautor
 Norbert Schrödl (1842–1912), deutscher Maler österreichischer Herkunft

Siehe auch:
 Schrödel
 Schroedel